Ромуальд Громбчевский (; 7 февраля 1932, Варшава — 20 августа 2005, Варшава) — польский шахматист, международный мастер (1972).

Чемпион Польши (1968). В составе сборной Польши участник 18-й Олимпиады (1968).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши